404 – rok naszej ery
 404 p.n.e. – rok przed naszą erą
 Autosan A404T Cezar – autobus turystyczny
 Cessna 404 – samolot pasażerski krótkiego zasięgu amerykańskiej firmy Cessna
 Droga krajowa B404 (Niemcy) – niemiecka droga krajowa
 HTTP 404  - kod błędu odpowiedzi HTTP
 Katastrofa lotu Alitalia 404 – 14 listopada 1990 roku 
 Linia kolejowa nr 404 – linia kolejowa w północno-zachodniej Polsce
 Mercedes-Benz O404 – autobus dalekobieżny 
 Peugeot 404 – samochód osobowy produkowany przez francuską firmę Peugeot
 U-404 – niemiecki okręt podwodny
 V404 Cygni – układ podwójny
 Wymiar 404 – amerykański serial telewizyjny